św. Krzysztof (zm. ok. 250) – męczennik, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli
 św. Krzysztof z Tlaxcala (ok. 1515–1527) – uczeń szkółki misyjnej w Tlaxcala, męczennik
 św. Krzysztof Magallanes Jara (1869-1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 Święty Krzysztof (obraz Goi) – obraz Goi

Zobacz też:
 Błogosławiony Krzysztof